Rayman (computerspelserie), een serie computerspellen van Ubisoft
 Rayman (computerspel), het eerste deel in deze serie uit 1995
 Rayman (personage), het hoofdpersonage in de serie
 Jörgen Raymann, cabaretier, televisiepersoonlijkheid
 Rayman (Jemen), god van Jemen